Lysing kan avse:

 Lysings härad – ett härad i Östergötland
  Lysing – en havslevande rovfisk av familjen kummelfiskar, se Kummel